Landkreis Weißenfels, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Weißenfels (stad)